Рабак () — город в Судане, административный центр штата Белый Нил.

Географическое положение 
Центр города располагается на высоте 375 метров над уровнем моря.

Климат

Демография 
Население города по годам:

Транспорт 
Ближайший аэропорт располагается в городе Кости.

Экономика 
Рабак — крупный центр цементной промышленности Судана.

Примечания 

Города Судана